Борис Бессо́нов:
 Бессонов, Борис Васильевич (1862—1934) — русский художник, пейзажист.
 Бессонов, Борис Лаврентьевич (1931—2016) — текстолог и биограф-эврист, сотрудник Пушкинского Дома, один из вдохновителей словаря «Русские писатели 1800—1917».
 Бессонов, Борис Николаевич (род. 1936) — советский и российский философ, заведующий кафедрой философии РАГС.